Черемша́нка — топоним:

Вершины 
 Черемшанка — гора в городском округе Верхний Тагил Свердловской области.

Населённые пункты

Казахстан 
 Черемшанка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Черемшанка — село в Майминском районе Республики Алтай.
 Черемшанка — посёлок в Алтайском районе Алтайского края.
 Черемшанка — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Черемшанка — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Черемшанка — село в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Черемшанка — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Черемшанка — село в Заларинском районе Иркутской области.
 Черемшанка — деревня в Зиминском районе Иркутской области.
 Черемшанка — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Черемшанка — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Черемшанка — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Черемшанка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Черемшанка — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Черемшанка — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Черемшанка — село в Ордынском районе Новосибирской области.
 Черемшанка — посёлок в Клявлинском районе Самарской области.
 Черемшанка — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.
 Черемшанка — село в Томаринском районе Сахалинской области.
 Черемшанка — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Черемшанка — посёлок в Сухоложском районе Свердловской области.
 Черемшанка — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Черемшанка — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.
 Черемшанка — село в Ишимском районе Тюменской области.
 Черемшанка — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.
 Черемшанка — посёлок в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области.

Украина 
 Черемшанка — село в Ковельском районе Волынской области.

Реки 
 Черемшанка (приток Ануя) — в Алтайском крае.
 Черемшанка (река, впадает в Таланку) — в Бурятии.
 Черемшанка (река, Северо-Байкальский район) — в Бурятии.
 Черемшанка — в Иркутской области.
 Черемшанка (приток Кандата) — в Красноярском крае.
 Черемшанка (приток Тубы) — в Красноярском крае.
 Черемшанка (приток Ояшенки) — в Новосибирской области.
 Черемшанка (приток Нижнего Каракана) — в Новосибирской области.
 Черемшанка (приток Шегарки) — в Новосибирской области.
 Черемшанка (приток Ягылъяха) — в Омской области.
 Черемшанка (приток Сока) — в Оренбургской области.
 Черемшанка (приток Волги) — в Саратовской области.
 Черемшанка — на острове Сахалин.
 Черемшанка (приток Исы) — в Свердловской области.
 Черемшанка (приток Лезги) — в Свердловской области.
 Черемшанка (приток Исети) — исчезнувшая малая река в Екатеринбурге.
 Черемшанка (приток Васюгана) — в Томской области.
 Черемшанка (приток Оби) — в Томской области.
 Черемшанка (приток Емца) — в Тюменской области.

Другое 
 «Черемшанка» — аэропорт в Красноярске.

См. также 
 Большая Черемшанка
Черемшан